Князь Антоний Павел Сулковский (31 декабря 1785, Лешно — 13 апреля 1836, Рыдзына) — польский военный деятель, 4-й ординат Сулковской ординации (1796—1836), полковник пехоты Варшавского герцогства (1807), бригадный генерал (1812), дивизионный генерал и генерал-адъютант (1815—1818).

Биография 
Представитель княжеского рода Сулковских герба Сулима. Сын последнего воеводы калишского князя Антония Сулковского (1735—1796) и Каролины фон Литц.

В 1796 году после смерти своего отца Антония Сулковского унаследовал Рыдзынскую ординацию Сулковских. Антоний Павел Сулковский начал свою военную службу в 1806 году, когда он за свой счет сформировал познанский пехотный полк, став его командиром. В составе французской армии участвовал в военной кампании в Польше в 1806—1807 годах. Антоний Павел Сулковский принял участие в осаде французской армией Гданьска и Колобжега. В 1808—1809 годах — сражался в Испании.

В 1810 году князь Антоний Павел Сулковский получил чин бригадного генерала. В 1812 году во время войны Наполеона с Россией был назначен командиром бригады кавалерии в 5-м корпусе князя Юзефа Антония Понятовского. В том же 1812 году генерал Антоний Сулковский вошел в состав Генеральной конфедерации Королевства Польского, созданной Наполеоном Бонапартом.

В 1813 году во время военных действий в Германии дивизионный генерал князь Антоний Сулковский командовал дивизией в 4-м кавалерийском корпусе под командованием Михаила Сокольницкого, который входил в состав польского корпуса Юзефа Понятовского. В октябре 1813 года после смерти Юзефа Понятовского генерал Антоний Сулковский ушел в отставку и вернулся в Польшу.

Князь Антоний Сулковский поселился в своей Рыдзынской резиденции и участвовал в политической жизни Польши. В 1827 и 1830 годах дважды избирался маршалком Великого сейма в Познанском великом княжестве.

Член масонской ложи с 1820 года.

Награды
 Орден Святого Губерта (Курфюршество Бавария, 1805)
 Орден «Virtuti militari», рыцарский крест (Варшавское герцогство, 1808)
 Королевский орден Испании, рыцарский крест (Королевство Испания, 1810)
 Королевский орден Обеих Сицилий, большой крест (Неаполитанское королевство, 1813)
 Орден Красного орла 1-й степени (Королевство Пруссия)
 Орден Почётного легиона, офицер (Французская империя, 1812)
 Орден Почётного легиона, кавалер (Французская империя, 1807)

Семья и дети 
В 1808 году Антоний Павел Сулковский женился на Еве Кицкой (1786—1824), от брака с которой имел трёх дочерей и одно сына:

 Елена Сулковская (1812—1900), жена с 1833 года графа Генриха Потоцкого (1811—1872)
 Ева Сулковская (1814—1881), жена с 1838 года графа Владислава Потоцкого (1815—1855)
 Тереза Сулковская (1815—1889), жена с 1840 года графа Генриха Водзицкого (1813—1884)
 Август Сулковский (1820—1892), 5-й ординат Рыдзынский

Примечания

Литература 
 Biografia Antoniego Pawła Sułkowskiego
 Genealogia polskich rodzin arystokratycznych.

Персоналии по алфавиту
Антоний Павел
Военные Речи Посполитой
Генералы I Речи Посполитой
Польские командиры Наполеоновских и Революционных войн